Бабки — ряд комах.
 Бабки — гра.
 Бабки́ — жаргонна назва грошей.

Топонім

Бабки — село в Клецькому районі Мінської області.

Бабки — село в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства.
 Бабки — осада в гміні Ґолдап Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.

Бабки — хутір у Россошанському районі Воронезької області.
 Бабки — присілок у складі Парфінського району Новгородської області.
 Бабки — присілок у складі Великолуцького району Псковської області.
 Бабки — село в Новосокольницькому районі Псковської області.
 Бабки — присілок у складі Ростовського району Ярославської області.

Бабки — гірський масив у Західних Татрах.

Заказник 
 Бабки — ботанічний заказник в Україні, Чернігівська область.

Див. також 
 Бабка

Примітки